Příjmení Weigl nebo Weigel nosí více osobností:

 Anton Weigl (1805–1889) – moravský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Bruno Weigl (1881–1938) – brněnský hudební vědec a skladatel
 Ferdinand Weigl – rakouský politik německé národnosti z Moravy, poslanec Moravského zemského sněmu
 Ferdynand Weigel (1826–1901) – polský politik
 George Weigel (* 1951) – americký spisovatel a politický aktivista
 Jaroslav Weigel (1931–2019) – český malíř, grafik a herec
 Jiří Weigl (* 1958) – český ekonom a státní úředník
 Joseph Weigl (1766–1846) – rakouský hudební skladatel
 Julian Weigl (* 1995) – německý fotbalový záložník, reprezentant
 Karl Weigl (1881–1949) – rakouský hudební skladatel
 Thaddäus Weigl (1776–1844) – rakouský hudební skladatel
 Pavel Weigel (1942–2015) – český spisovatel a překladatel
 Petr Weigl (1939–2018) – český režisér, scenárista a dramaturg
 Ronald Weigel (* 1959) – východoněmecký atlet, chodec
 Rudolf Weigl (1883–1957) – biolog a imunolog
 Zoltán Weigl – slovenský kameraman

Související články 
 Vajgl

Německá příjmení
Bavorská příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení